Charles Fechter (1824-1879), acteur français ;
Eddie Fechter (1916-1979), magicien américain ;
 Peter Fechter (1944-1962), victime du mur de Berlin.